Il campionato di Serie A pallacanestro maschile 1962-1963, secondo livello del 41º campionato italiano è l'8° dall'ultima riforma dei campionati.
Le squadre della Seconda Serie sono divise in quattro gironi, nei quali si incontrano in partite di andata e ritorno; la vittoria vale due punti e la sconfitta uno. Le quattro vincitrici partecipano ad un concentramento a quattro con partite di andata e ritorno, vengono promosse in Prima Serie le prime tre. Le ultime due ogni raggruppamento scendono in Serie B.

In questa annata il primo campionato italiano con le formazioni di Simmenthal Milano - Ignis Varese ecc. era denominato "GIRONE D'ONORE"

Girone A

Classifica

Risultati 

mancano i risultati dell'ultima giornata giocata il 1/4/1963

Girone B

Classifica

Risultati

Spareggio primo posto

Girone C

Classifica 

 una rinuncia

Risultati 

mancano i risultati dell'ultima giornata giocata il 1/4/1963

Spareggio primo posto

Spareggio salvezza

Girone D

Classifica

Risultati

Spareggio primo posto

Girone finale promozione

Verdetti
  La U.G. Goriziana vince il titolo nazionale di serie A
Formazione: Bisesi, Zorzi, Lodati, Baucon, Ponton, Turra, Krainer, Nanut, Tomasi, Plotegher, Blasizza

Fonti 
 per il Girone D e il Girone Finale Promozione: La Gazzetta del Sud edizione 1962-63 e La Gazzetta del Mezzogiorno edizione 1962-63
 La Gazzetta dello Sport edizione 1962-63

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1962
Pallacanestro nel 1963
1962-1963